Bagaces Indijanci, pleme u kostarikanskoj provinciji Guanacaste.
Bagaces, Kostarika, grad u Kostariki.
Bagaces (kanton) u kostarikanskoj provinciji Guanacaste.